Турнір проводився вперше.

Титул виграла Орина Соболенко, здолавши в фінналі Вероніку Кудерметову з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралася

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Abu Dhabi Open
Abu Dhabi Women's Tennis Open